Hlavatka může být:

 hlavatka (nástroj) – druh sekery (tesařské)
 hlavatka (rod ryb) (Hucho) – rod ryb z čeledi lososovitých
 hlavatka čínská
 hlavatka korejská
 hlavatka obecná (hlavatka podunajská)
 hlavatka sibiřská
 hlavatka (Cephalaria) – rod rostlin z čeledi zimolezovitých
 hlavatka obrovská
 hlavatka transylvánská – chráněná rostlina
 hlavatka – krajová odrůda červeného zelí

Externí odkazy